Jaguito, l'une de ses graphies dont Jagüito ou l'un de ses composés, peut désigner :

Toponymes

Cerro Jagüito : un sommet du département de La Unión.

El Jagüito : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité d'Andrés Bello dans l'État de Trujillo ;
 El Jagüito : capitale de la paroisse civile d'El Jagüito de la municipalité d'Andrés Bello dans l'État de Trujillo.

Homonymie de toponyme